Таппер () — фамилия.

Известные носители:
 Таппер, Бёрье (1922—1981) — шведский футболист.
 Таппер, Джеймс (род. 1965) — канадский актёр.
 Таппер, Каарле (род. 1995) — финский яхтсмен.
 Таппер, Павел Мартынович — русский промышленник, пивовар (Царицын).
 Таппер, Стаффан (род. 1948) — шведский футболист.
 Таппер, Чарльз (1821—1915) — шестой премьер-министр Канады (1896), премьер Новой Шотландии (1863—1867).
 Таппер, Уильям Джонстон (1862—1947) — лейтенант-губернатор Манитобы (1934—1940), сын Чарльза Таппера.
 Таппер, Эрл Сайлас (1907—1983) — американский предприниматель, основатель компании Tupperware, изобретатель.

См. также 
 Формула Таппера
 Тапера
 Тапёр